Helicosingula är ett släkte av svampar. Helicosingula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Helicosingula